Bab Jedid (Tunis) est un quartier et une porte fortifiée de Tunis en Tunisie.
 Bab Jedid (Salé) est une porte fortifiée qui se trouve dans la ville de Salé au Maroc.
 Bab Jedid (Fès) est une porte fortifiée de la médina de Fès, au Maroc
 Bab Jedid (Marrakech) est une porte fortifiée située à l'ouest de la médina de Marrakech, près de la Mamounia